Sirma:
 Sirma Guci
 Sirma Granzulea

Vezi și 
 Sîrma

Nume de familie românești